Qasigiannguit bezeichnet:
 Qasigiannguit, Stadt im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qasigiannguit (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qasigiannguit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qasigiannguit (Bucht, Iviangiusat Saqqaat), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qasigiannguit (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qasigiannguit (Bucht, Uummannarsuup Tunua), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qasigiannguit (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qasigiannguit (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qasigiannguit (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qasigiannguit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qasigiannguit (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland